Перал () — португальська власна назва.

Топоніми

Перал (Кадавал) — парафія.
 Перал (Пруенса-а-Нова) — парафія.

Особи 
 Перал (Хосе Суарес Гонсалес) — іспанський футболіст.